Волчје може бити:

 Волчје (Блоке), насељено мјесто у општини Блоке, Република Словенија
 Волчје (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија